Die WHB Hungarian Open 2016 waren ein Tennisturnier, das vom 24. bis 30. Oktober 2016 in Budapest stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 147 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 155 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 144 kB)

ATP Challenger Tour 2016
Tennisturnier in Budapest